Џидимирци (Велес), насељено место у општини Велес, Северне Македонија
 Џидимирци (Неготино), насељено место у општини Неготино, Северне Македонија